L'équipe d'Autriche de handball au Championnat du monde 2015 participe à ses  Championnat du monde lors de cette édition 2015 qui se tient en Qatar du 17 janvier au .

Troisième du Groupe B, l'Autriche est qualifiée pour les huitièmes de finale.

Qualification 
Opposée à la Norvège dans les , l'Autriche a réussi à maintenir son avance de deux buts acquise lors du match aller (victoire 28 à 26) en contraignant les Norvégiens au match nul, 28-28, lors du match retour.

Matchs de préparation

Effectif pour la compétition

Résultats

Phase de groupe (Groupe B) 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Phase finale

Huitièmes de finale 

 Feuille de match

Statistiques

Buteurs

Gardiens de buts

Références

Navigation

Liens internes 
 Équipe d'Autriche masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2015

Monde 2015
Autriche
Sport en Autriche en 2015